Трбович:

 Трбович, Джуро — Народный герой Югославии.
 Трбович, Райко — Народный герой Югославии.